Schanzengröße steht für:

 die Größenklasse einer Skisprungschanze, siehe Skisprungschanze #Größeneinteilung
 Hillsize, definiertes Maß für die Größe einer Skisprungschanze